Eakin est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1962), joueur de hockey sur glace canadien
 (né c. 1961), journaliste et lecteur de nouvelles britannique
Cody Eakin (né en 1991), joueur de hockey sur glace canadien
 (né en 1958), économiste américain
 (1926-1973), coureur de NASCAR américain
 (1917-1993), joueur américain de football américain
 (né en 1981), joueur américain de football américain
 (né en 1948), avocat américain de Pennsylvanie
 (1910-1999), zoologiste et professeur américain
 (né en 1938), chancelier universitaire américain
 (1848-1917), juge américain de l'Oregon
 (1828-1918), homme politique canadien des Territoires du Nord-Ouest

Voir aussi

Homonymie de patronyme